Isetemkheb est un prénom féminin de l'Égypte antique. 

Il a été porté par :

 Isetemkheb , épouse de Pinedjem  ()
 Isetemkheb , épouse de Menkheperrê ()
 Isetemkheb , épouse de Pinedjem  ()

 Isetemkheb IV, épouse d'Osorkon  ()
 Isetemkheb V, épouse de Tanoutamon ()

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité